Andrzej Krzeptowski (1902-1981), sportif polonais ;
 Andrzej Krzeptowski (1903-1945), sportif polonais.